

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra svizzera del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 28 ottobre 2022.

Note

Collegamenti esterni